Guddat ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Guddat (1941–2018), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Martin Guddat (* 1943), deutscher Jurist, Ministerialbeamter und Militärhistoriker